Simons kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew M. Simons
 Elwyn L. Simons

Robotskapade auktorsförkortningar